Norwegian Air Shuttle е норвежки авиопревозвач, дъщерна авиокомпания на Norwegian Air Shuttle ASA, Norway..

Извършва полети до 512 града. Има над 9500 служители. Участва в обединението Airlines for Europe.

Флот 
Флотът на Norwegian от март 2018 г. се води със 163 самолета и 124 поръчки.

Факти 
 лого – „World's Best Long-Haul, Low-Cost Airline“
 флот – 163 бр.
 персонал – 9500 служители (2018)
 седалище – Осло
 програма за лоялни клиенти – Norwegian Reward
 официален сайт – norwegian.com

Източници 

Авиокомпании
Национални авиокомпании